Corvisart est un patronyme français plutôt rare, présent surtout dans l'est de la France, en Lorraine.

Étymologie 
Le patronyme Corvisart provient du nom de métier ancien, corvesier ou corvisier, ou courvoisier (cordonnier) :
 corvesier, orthographe du métier donnée par les spécialistes en onomastique de Geneanet ;
 corvisier, orthographe donnée dans le Dictionnaire des vieux métiers de Paul Reymond ;
 corvisier, orthographe donnée dans le Dictionnaire des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet ;
 courvoisier, orthographe donnée par Daniel Chatry dans Métiers insolites du passé.

Le Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du  de Frédéric Godefroy recense 23 formes anciennes de ce nom de métier, dont la première était corveisier en 1241. La multiplicité des formes médiévales du métier de cordonnier :
 forme en corb- : corbesier, corbusier ;
 forme en corv- : corvaisier (1340), corveisier (1241), corveser (1213), corvesour, corveixeir, corvexier, corviser, corvisier (1294), corvissier, corvixier (1335), corvoisier, corvusier (1324) ;
 forme en courv- : courvexier, courvixier (1345), courvoisier (1323) ;
 forme en couvr- : couvrexier ;
 forme en cover- : coverxier (1360) ;
 forme en covre- : covrexie ;
 forme en crov- : crovexier, crovixier (1393), crovixiez ;
explique le grand nombre de variantes patronymiques.

Variantes 
Il existe plusieurs variantes de ce patronyme :  (nom très rare), , , , , , , , , , ,  et ,  et , tous également présents dans le département des Vosges.

Deux autres variantes ne sont pas centrées sur le département des Vosges : 
  est plus fréquent dans les départements de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle, mais rare dans les Vosges ;
  est davantage centré sur l'ouest de la France, en Maine-et-Loire et en Bretagne, alors qu'il est très rare en Lorraine et en Franche-Comté et absent du département des Vosges.

Patronyme 

 Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821), le médecin personnel de Napoléon , le plus célèbre clinicien du premier Empire ;
 Scipion Corvisart (1790-1866), neveu et fils adoptif de Jean-Nicolas Corvisart.
 Lucien Corvisart (1824-1882), cousin de Scipion Corvisart, père de Charles Corvisart, médecin de Napoléon III, adjoint au premier médecin, Henri Conneau ;
 Charles Corvisart (1857-1939), un général français, fils du précédent.

Pseudonyme 
 Corvisart, pseudonyme d'Alexandre Beresnikoff, un résistant français de la France Libre.

Toponymie 
 Corvisart, une station du métro de Paris qui porte le nom de Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821), médecin personnel de Napoléon .
 L', une île du nord de l'Australie ;
 La , une baie de la côte sud de l'Australie ;
 Le , un lac du Canada dans la province du Québec.

Odonymie 
La rue Corvisart, une voie du  arrondissement de Paris qui porte le nom de Jean-Nicolas Corvisart qui fut le médecin personnel de Napoléon .

Architecture 
La tour Blanqui Corvisart, une tour moderne de 22 étages située au 46-52, rue Corvisart à Paris.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien